Decade Of Glory (ros. 10 лет во Славу) - album koncertowy rosyjskiej grupy pagan/folk metalowej Arkona. Wydany 22 lutego 2013 roku.

Lista utworów 
CD 1
Азъ 
Аркаим  
От Сердца к Небу	 
Гой, Роде, Гой!	 
Леший 
Заклятье  
Стрела  
Коло Нави 
Славься, Русь!
Одна	 
Сва 
Купалец  	 
Катится Коло 
CD 2 
Коломыйка  
Сквозь туман веков 
Марена 	 
В цепях древней тайны	 
Лики бессмертных богов 	 
Невидаль 	 
Память 
Аркона  
Слово
Больно мне	 
Зов Предков  	 
CD 3
Коляда 
Масленица	 
По сырой земле 	 
Стенка на стенку  
Ой, печаль-тоска  
Солнцеворот 
Купала и Кострома  
Туман яром 
Ярило  
Русь  
Выйду я на волюшку 
Ой, то не вечер...

Przypisy 

Albumy koncertowe
Albumy Arkony
Albumy muzyczne wydane w roku 2013